Sferracavallo - frazione di Palermo
 Sferracavallo - frazione di Orvieto in provincia di Terni
 Sferracavallo - l'unica frazione di Vallata in provincia di Avellino